Dry Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dry Fork Township (Arkansas)
 Dry Fork Township (North Dakota)